Сергей Иванович Ильин: Ильин, Сергей Иванович (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Ильин, Сергей Иванович (род. 1968) — российский футболист.
 Ильин, Сергей Иванович (род. 1987) — украинский футболист.